Fragolino – vino rosso, frizzante, al gusto di fragola, 
 Fragolino – personaggio della saga di sette libri de Le cronache di Narnia,
 Fragolino – pesce di mare della famiglia degli Sparidae.